SKZ bezeichnet:
 Schulkennzahl der Bildungsverwaltung in Österreich
 Schweizerische Kirchenzeitung
 SKZ – Das Kunststoff-Zentrum, Dienstleister im Bereich Kunststofftechnologie
 Slovenska kmečka zveza, ehemalige konservative Partei in Slowenien
 Stray Kids, südkoreanische Boyband
 Res Gestae Divi Saporis, Inschrift des sassanidischen Großkönigs Schapur I. an der Kaʿbe-ye Zartuscht

Abkürzung